Лудонга:
 Лудонга (приток Мехреньги) — река в Устьянском районе Архангельской области
 Лудонга (приток Тядемы) — река в Красноборском районе Архангельской области